Муусс () — фамилия. Известные носители:

 Муусс, Майк (1958—2000) — американский учёный.
 Муусс, Рудольф (1892—1972) — немецкий священник.